Høj Jensen ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Høj Jensen (* 1945), dänischer Regattasegler
 Poul Høj Jensen (* 1944), dänischer Regattasegler und Bootsbauer